Auricularia peut désigner :
 Auricularia un genre de champignons de la famille des Auriculariacées ;
 Auricularia, un genre éteint de gastéropodes marins ;
 Auricularia, une larve d'holothuries.